Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open de Moselle 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl francouzský hráč Jo-Wilfried Tsonga, který se potřetí v řadě probojoval do finále.

Soutěž dvouhry vyhrál druhý nasazený Francouz Gilles Simon, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou jedničku Jo-Wilfrieda Tsongu ve dvou setech 6–4 a 6–3. Získal tak první titul probíhající sezóny a celkově jedenáctý v kariéře.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Jo-Wilfried Tsonga (finále)
  '''Gilles Simon (vítěz)
  Andreas Seppi (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo, skreč)
  Benoît Paire (1. kolo)
  Sam Querrey (čtvrtfinále)
  Jérémy Chardy (1. kolo)
  Florian Mayer ''(semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Moselle Open
Tenis ve Francii v roce 2013
ATP World Tour 2013